Rondelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Rondelli (* 1946), italienischer Leichtathletiktrainer
 Paolo Rondelli (* 1963), san-marinesischer Diplomat
 Roberto Rondelli (* 1963), italienischer Sänger und Schauspieler

Rondelli ist der Name eines Motorrollers:

 Rondelli (Motorroller)